Линус Роуч (; Манчестер, 1. фебруар 1964) је британски и амерички позоришни, филмски и ТВ глумац. Најпознатији је по улози Мајкла Катера у серији Ред и закон.

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1964.
Људи из Манчестера
Амерички глумци
Британски глумци
Добитници награде Сателит